Het ATP-toernooi van Houston 2007 (met de officiële naam US Men's Clay Court Championships) werd gespeeld van 9 t/m 15 april 2007. Er werd gespeeld op outdoor gravelbanen van de Westside Tennis Club in de Amerikaanse stad Houston.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Bronvermelding 
  Enkelspel
  Dubbelspel

Houston
ATP-toernooi van Houston